ima više značenja.

 Metilmalonil-KoA dekarboksilaza, enzim
 Propionil-KoA karboksilaza, enzim